Iara steht für:

 Iara (Fluss), ein Nebenfluss des Arieş in Rumänien
 Iara (Rumänien), eine Gemeinde in Rumänien
 Iara (Sirene), eine Sirene in der brasilianischen Mythologie
 ein weiblicher Vorname, portugiesische Schreibweise von Yara (Name)

IARA steht als Abkürzung für:
 Interalliierte Reparationsagentur, siehe Pariser Reparationsabkommen
 Institute on Applied Research on Ageing in Klagenfurt

Siehe auch:
 Jara
 Yara

Abkürzung